Marube peut désigner :

Botanique 
 Le marube ou marrube, marrube blanc, ou marrube commun (Marrubium vulgaris), une plante herbacée.

Toponymes 
 Le , un ruisseau dans la région du Sud-Ouest (à 300 km au nord-ouest de Yaoundé) au Cameroun.
 Le Marube, un sommet de montagne dans la municipalité de district de Sekhukhune et la province du Limpopo au nord-est de l'Afrique du Sud.